Chrapek
 Jan Chrapek
 Krzysztof Chrapek
 Michał Chrapek

 Chrápek